Aleksander Majewski (1861-1932) – generał major lekarz Wojska Polskiego
 Aleksander Majewski (1899-1980) – polski oficer lotnictwa wojskowego